Il singolare del torneo di tennis Vilamoura Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nuno Marques che ha battuto in finale Alex Antonitsch 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Alex Antonitsch (finale)
 Johan Carlsson (quarti di finale)
 Jaroslav Bulant (quarti di finale)
 Andrew Castle (quarti di finale)

 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Petr Korda (semifinali)
 Nicklas Kroon (semifinali)
 Tomas Nydahl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vilamoura Challenger 1989